Martin Smith (zanger)
 Martin Smith (zwemmer)
 Martin Smith (kunstschaatser)

Zie ook 
 Smith